Vinton’s Poems: Translations, Miscellaneous, Sacred and Humorous – tomik wierszy Jonathana Dwighta Vintona (1831–1903), opublikowany w Filadelfii w 1886. Oprócz własnych liryków poety znalazły się w nim tłumaczenia, między innymi utworów Anakreonta, Wergiliusza, Owidiusza, Friedricha Schillera, Friedricha Gottlieba Klopstocka, Garcilasa de la Vegi, Giacoma Leopardiego, Wiktora Hugo i  Heinricha Heinego. Wśród oryginalnych liryków poety można odnaleźć między innymi wiersze Welcome Home!, The Little Wanderers, Country Gossip, The Rainbow, To My Mother, Morning, Memory, Oh, I Am Young i przytoczony poniżej Sonnet. To the Moon.

With mellow ray, thou blushing queen of night, 
As if in air, and yet on nothing hung 
Where hands divine thee in thine orbit flung, 
Impelled, sustained, enlivened by the might 
Of that one voice which erst commanded light 
From darkness forth to spring, and in thy young 
Complaisant face to shine as when was sung 
Creation's song when Chaos took its flight. 
Dost welcome come; and well does thy mild face 
The pensive spirit soothe with gentle beam, 
When Sol has left his flaming mid-day throne; 
And wearied man, still pressing in life's race 
For riches, fame and pow'r, and what may seem 
His earthly all, must thy soft influence own. 

Zobacz też: Sonnets, roundels, madrigals, etc..

Przypisy

Bibliografia 
 

Amerykańskie utwory poetyckie
Utwory literackie z 1886